Dit is een lijst van grote steden in Turkije. Het inwonertal is gebaseerd op getallen van 2008.

Externe link 
  City population | Turkey

 
Turkije
Grote